Појам Моби Дик може да се односи на:
Моби Дик (роман),
Моби Дик (филм из 1930),
Моби Дик (филм из 1956),
Моби Дик (серија из 1998),
Моби Дик (серија из 2011),
Моби Дик (музичка група)